Ива́н Фили́ппов:
 Филиппов, Иван Васильевич (1928—2003) — советский государственный деятель.
 Филиппов, Иван Гаврилович (1884—1938) — деятель ГПУ/НКВД СССР, капитан государственной безопасности, начальник Севвостлага. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Филиппов, Иван Иванович (1912—1944) — Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Филиппов, Иван Максимович (1825—1878) — русский купец, пекарь, меценат.
 Филиппов, Иван Маркелович (1905—1963) — председатель Николаевского, Днепропетровского, Измаильского и Крымского облисполкомов.